Een gemeente in Slowakije:
 Kojatice (Slowakije)
 Een gemeente in Tsjechië:
 Kojatice (Tsjechië)